Talki ist ein polnischer Ortsname:
 Talki (Nowy Dwór), Ort im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien
 Talki (Wydminy), Ort im Powiat Giżycki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Talken, Kreis Lötzen, Ostpreußen

Siehe auch:
 Talkie